

Patronymes 

 Alain Grandjean (1955-), économiste français.
 Jean-Luc Grandjean (1962-), handballeur belge.
 Albert Alphonse Grandjean (1875-1963), général français.
Andrée Grandjean (1910-1999), avocate et résistante belge
 Auguste Henri Victor Grandjean de Montigny (1776–1850), architecte français.
 Balthazard Grandjean (1760–1824), général français.
 Carole Grandjean (1983-), femme politique française.
 Charles Louis Dieudonné Grandjean (1768–1828), général français.
 Claude Grandjean (1943-), personnalité politique suisse.
 Edmond Grandjean (1844-1908), artiste peintre français.
 Étienne Grandjean (1959-), accordéoniste breton.
 Eugène Grandjean (1913-2007), footballeur professionnel français, père de Pierre Grandjean (1946-) ;
 Évelyne Grandjean (1939-), comédienne française.
Henri Grandjean (1803-1879), homme politique suisse.
 Henriette Grandjean-Bourquin (1887-1968), artiste et décoratrice suisse.
 Jean-Paul Grandjean de Fouchy (1707–1788), astronome français, fils de Philippe Grandjean.
 Jean Sébastien Grandjean (1740-1801), général de brigade français.
 Lola Grandjean (2000-), archère française.
 Louis Marius Eugène Grandjean (1811-1889), peintre et littérateur.
 Louise Grandjean (1870-1934), comédienne française.
 Manuel Grandjean (né 1963), journaliste suisse.
 Marc Grandjean (1882–1949), inventeur de la sténotype.
 Marcel Grandjean (1930-), historien du patrimoine architectural suisse.
 Michel Grandjean (1931-2010), patineur artistique suisse.
 Phillippe Grandjean (1666-1714), tailleur de caractères, né à Mâcon, créateur du Romain du roi pour l'Imprimerie royale, père de Jean-Paul Grandjean de Fouchy.
 Pierre Grandjean (1946-), entraîneur de l'équipe de France de tennis de table, fils de Eugène Grandjean (1913-2007) ;
 Raymond Grandjean (1929-2006), peintre lyonnais.
 René Grandjean (1884-1963), constructeur d'avions et pilote suisse.
 René Grandjean (1872), footballeur français.
 Silvia Grandjean (1934-), patineuse artistique suisse.
 Vincent Grandjean (1958-), personnalité politique du canton de Vaud.
 Yoris Grandjean (1989- ), nageur belge.
 Younès Grandjean, guitariste suisse.

Toponymes 
 Grandjean, commune de la Charente-Maritime en France.

Divers 
 Une variété de noix.
 L'aéronef Grandjean L.
 Grandjean ou Romain du roi, police d’écriture de l’Imprimerie nationale de France.

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Patronyme suisse